«Локомоти́в» — белорусский футбольный клуб из города Витебск.

История 
Команда создана в 1984 году (по другой информации — в 1949 году). В 1984 и 1985 году принимала участие в чемпионатах ДФСОП БССР (2-е и 3-е место, соответственно). С 1987 (9-е место) по 1991 год — в чемпионате БССР, лучший результат — 3-е место (1991) .

В сезонах 1992 — 1994/95 выступал в Высшей белорусской лиге. Закончив сезон 1994/95 на 16-й позиции, вылетел в лигу ниже, где провёл последующие три сезона. По итогам сезона-1997 «Локомотив» опустился в группу «А» Второй лиги. Клуб был расформирован после 2000 года.

Спонсором клуба до 1996 года явлалась Белорусская железная дорога.

Названия 
 1991—1992 — СКБ
 1992—1993 — СКБ-Локомотив
 1993—2000 — Локомотив

Результаты выступлений

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Примечания 

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование
Железнодорожные футбольные клубы
Спортивные клубы Витебска